Eurobus ist der Name folgender Unternehmen

 Eurobus a.s., slowakischen Busunternehmen
 Eurobus-Gruppe, Schweizer Busunternehmen, Tochterfirma der Knecht Holding